Villatoro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villatoro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villatoro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar